Горохівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Горохівська сільська рада — Київська область, Кагарлицький район. Адміністративний центр — село Горохове
 Горохівська сільська рада — Миколаївська область, Снігурівський район. Адміністративний центр — село Горохівське

Див. також 

 Горохівський район